Alison Riske era la campionessa in carica ma è stata sconfitta al secondo turno da Tímea Babos.

Agnieszka Radwańska ha sconfitto in finale Danka Kovinić per 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Flavia Pennetta (primo turno)
 Agnieszka Radwańska (campionessa)
 Karolína Plíšková (semifinale)
 Elina Svitolina (primo turno)

  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
  Teliana Pereira (secondo turno)
  Alison Riske (secondo turno)
  Zheng Saisai (primo turno)

Qualificate 

  Ol'ga Savčuk (primo turno)
  Ljudmyla Kičenok (secondo turno) 

  Nadežda Kičenok (primo turno)
  Nicole Vaidišová (primo turno)

Wildcard 

  Duan Yingying (quarti di finale) 
  Flavia Pennetta (primo turno)

  Zhang Yuxuan (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

WTA Tour 2015
Tianjin Open 2015